Ванель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ванель, Габриэль Мари Этьен (1925–2013) — католический прелат, военный ординарий Франции.
 Ванель, Шарль (1892—1989) — французский актёр и режиссёр.